Международный футбольный турнир Малый Кубок мира 1965 года проходил в Венесуэле с 11 по 17 января 1965 года. Начиная с 1963 года он назывался Трофей Каракаса (Troféu Cidade de Caracas). В розыгрыше приняли участие два клуба. Они играли друг с другом два матча. Все матчи были сыграны в Каракасе на Олимпийском стадионе.

Результаты

Примечания

См. также 
 Малый Кубок мира-65 на сайте RSSSF

1965
1965 год в футболе
Январь 1965 года
Международные соревнования по футболу в Венесуэле
1965 год в Венесуэле